San Antonio del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio del Río, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 San Antonio del Río, Campeche, Champotón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar